KW steht als Abkürzung für:
 Kalenderwoche, siehe Woche #Kalenderwoche
 Karosseriewerke Weinsberg
 Kaiser-Wilhelm-Straße (Worms)
 Kreuzungsweiche
 Kunst-Werke Berlin, Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst im Scheunenviertel in Berlin-Mitte
 Kurbelwinkel
 Kurzwelle
 Kuwait, nach ISO 3166
 KW-Serie, sowjetische Panzerbaureihe
 KW – Das Heizkraftwerk, kurz „Kraftwerk“, ehemaliger Münchner Technoclub
 Wuppertal Hauptbahnhof (nach Ril 100)

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Dahme-Spreewald (für Königs Wusterhausen)
 Großbritannien: Northampton
 Niederlande: Zentrale Registrierung von Militärfahrzeugen (nur mit zwei Buchstaben)
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken

kW steht für:

 Kilowatt, 1000 Watt, siehe Watt (Einheit)

KW steht für:
 Ionenprodukt des Wassers, siehe Eigenschaften des Wassers #Ionenprodukt

kw steht für:
 Kornische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 .kw, die Top-Level-Domain von Kuwait

Abkürzung